Dans la mythologie de Mangaia (Îles Cook), Moko est le roi des lézards, et le grand-père du héros Ngaru.

Mythe 
Un jour il ordonne à ses sujets lézards de monter dans le panier de Amai-te-rangi (démon du ciel) pour l’espionner. Déçu de voir des lézards, Amai-te-rangi laisse les lézards s'échapper et envahir sa maison dans le ciel.

Notes et références 
 W.W. Gill, Mythes et chansons du Pacifique Sud (HS King: Londres, 1876).

Divinité
Mythologie de Mangaia